Malaya peut faire référence à :
 Malaya, également connu sous le nom de Malaisie péninsulaire ou Malaisie occidentale, la partie de Malaisie située sur la péninsule Malaise.
 La Malaisie britannique, British Malaya, au temps de la colonisation britannique.
 Malaya, un film américain réalisé par Richard Thorpe en 1949.
 Malaya, un journal philippin créé en 1981.
 Malaya, un genre de moustiques de la famille des Culicidae.
 Oxana Malaya (1983-), femme ukrainienne connue internationalement pour son comportement d'imitation des chiens.

Homonymie de titre